Ebon steht für:
 Marshallesische Sprache, auf den Marshallinseln gesprochen
 Ebon-Atoll, Atoll der Marshallinseln
 Ebon Pond, Tümpel im Viktorialand, Antarktika